Erbauer steht für:

 ein möglicher Ausdruck für einen Handwerker
 ein möglicher Ausdruck für einen Architekten
 ein möglicher Ausdruck für einen Bauherrn
 einen Begriff aus der Informatik, siehe Erbauer (Entwurfsmuster)